Paddington (wijk), wijk in Londen
 Station London Paddington, treinstation in deze wijk
 Paddington (Paddington Basin), metrostation aan de noordkant van het treinstation
 Paddington (Praed Street), metrostation aan de zuidkant van het treinstation
 Ladbroke Grove-treinramp, treinramp die ook bekendstaat als de Paddington Treinramp
 Beertje Paddington, personage uit kinderboeken van Michael Bond, genoemd naar het treinstation
 Paddington, eerste televisieserie (1976-1980)
 Beertje Paddington, tweede televisieserie (1989-1990)
 Beertje Paddington, derde televisieserie (1997-2000)
 Paddington (film), film uit 2014
 Gudarra, de naam sinds 1912 voor het in 1897 in West-Australië gestichte goudzoekersplaatsje Paddington